20 groszy 1923 – obiegowa 20-groszówka II Rzeczypospolitej, Generalnego Gubernatorstwa i pierwszego okresu (do 30 października 1950 r.) powojennej Rzeczypospolitej (późniejszego PRL)
 20 groszy 1924 – próbne bicie 20-groszówki II Rzeczypospolitej
 20 groszy 1938 – jedna z próbnych wersji 20-groszówki przygotowywanej w okresie II Rzeczypospolitej na wypadek wybuchu spodziewanej wojny
 20 groszy 1938 Stary orzeł – jedna z próbnych wersji 20-groszówki przygotowywanej w okresie II Rzeczypospolitej na wypadek wybuchu spodziewanej wojny
 20 groszy 1949 – pierwsza wersja obiegowej 20-groszówki okresu PRL, wprowadzona 30 października 1950 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 20 groszy wzór 1957 – druga wersja obiegowej 20-groszówki okresu PRL, wprowadzona 27 czerwca 1957 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 20 groszy wzór 1990 – pierwsza obiegowa 20-groszówka III Rzeczypospolitej wprowadzona w wyniku denominacji z 1 stycznia 1995 r.
 20 groszy wzór 2017 – druga obiegowa 20-groszówka III Rzeczypospolitej okresu po denominacji z 1 stycznia 1995 r., wprowadzona w 2017 r.

Zobacz też 

 10 kopiejek – 20 groszy 1842